Палатальный аппроксимант — полугласный звук, обозначаемый в фонетической транскрипции знаком [j]. Присутствует в некоторых языках.

Примеры 

Аппроксиманты
Палатальные согласные